Världsmästerskapet i ishockey för damer 2016 var den 17:e upplagan av turneringen och toppdivisionen avgjordes i Kamloops, British Columbia, Kanada mellan 28 mars och 4 april. 2016 års turnering fungerade även som kval till 2017 års turnering och 2018 års olympiska turnering. USA vann turneringen.

De lägre divisionerna av VM 2016 spelades på andra platser och under andra tidpunkter. 
 Division I, grupp A i Aalborg, Danmark under perioden 25–31 mars 2016.
 Division I, grupp B i Asiago, Italien under perioden 4–10 april 2016.
 Division II, grupp A i Bled, Slovenien under perioden 2–8 april 2016.
 Division II, grupp B i Ankara, Turkiet under perioden 29 februari–6 mars 2016.
 Kval till division II, grupp B i Sofia, Bulgarien under perioden 7–10 december 2015.

Toppdivisionen 
Turneringen spelades i Kamloops i British Columbia i Kanada under perioden 28 mars–4 april 2016.

Deltagande lag

Grupp A

 – värd

Grupp B

 – uppflyttat från Division I, grupp A, 2015

Gruppspel

Grupp A

Matchresultat 
Alla tider är lokala (UTC –7)

Grupp B

Matchresultat 
Alla tider är lokala (UTC –7)

Nedflyttningsmatcher

Nedflyttningsmatcher spelades mellan de två sämst placerade lagen från grupp B. Matcherna spelades i bäst av tre matcher där vinnaren kvalificerade sig för spel i toppdivisionen inför Världsmästerskapet i ishockey för damer 2017. Förloraren flyttades ned till Division I grupp A.

Alla tider är lokala (UTC –7)

Slutspel
Alla tider är lokala (UTC –7)

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om 5:e plats

Bronsmatch

Final

Slutställning

Division I 
Grupp A spelades i Aalborg i Danmark under perioden 25 mars–31 mars 2016 och grupp B i Asiago i Italien under perioden 4–10 april 2016.

Grupp A

Deltagande lag
 – nedflyttat från toppdivisionen 2015

 – uppflyttat från Division I, grupp B, 2015

Sluttabell

Grupp B

Deltagande lag
 – nedflyttat från Division I, grupp A, 2015

 – uppflyttat från division II grupp A 2015

Sluttabell

Division II 
Grupp A spelades i Bled, Slovenien under perioden 2–8 april 2016, Grupp B spelades i Ankara, Turkiet under perioden 29 februari–6 mars 2016 och kvalturneringen till Grupp B spelades i Sofia, Bulgarien från 7 till 10 december 2015.

Grupp A

Deltagande lag
 – nedflyttat från division I grupp B 2015

 – uppflyttat från division II grupp B 2015

Sluttabell

Grupp B

Deltagande lag
 – nedflyttat från division II grupp A 2015

 
 – uppflyttat från division II B-kval 2015

Sluttabell

Division II B-kval

Deltagande lag

Sluttabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar
 Officiell webbplats (Toppdivisionen) 

2015 i Bulgarien
2016 i Danmark
2016 i Italien
2016 i Kanada
2016 i Slovenien
2016 i Turkiet
Internationella ishockeytävlingar i Bulgarien
Internationella ishockeytävlingar i Danmark
Internationella ishockeytävlingar i Italien
Internationella ishockeytävlingar i Kanada
Internationella ishockeytävlingar i Slovenien
Internationella ishockeytävlingar i Turkiet
Ishockeysäsongen 2015/2016
Sportevenemang i Ankara
Sport i Ålborg
Sportevenemang i Sofia
Veneto
2016
Sport i Bled
Sofia under 2000-talet
Sportevenemang i British Columbia
British Columbia under 2000-talet